Querteilung bezeichnet:
 eine Form der ungeschlechtlichen Vermehrung; siehe ungeschlechtliche Vermehrung und Zellteilung
 eine Spaltung von Luftkanälen bei Blasinstrumenten, durch die zwei Töne gleichzeitig erzeugt werden können; siehe auch Blasinstrument

siehe auch: Strobilation